Koninklijke Bibliotheek puede referirse a:

 Koninklijke Bibliotheek (Nederland)
 Koninklijke Bibliotheek van België